Selnica est un toponyme qui peut désigner :
Selnica, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Međimurje ;
Selnica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Marija Bistrica, comitat de Krapina-Zagorje.